Emanuel Filibert Savojský  Emanuele Filiberto di Savoia (* 22. června 1972 Ženeva) je člen italské královské dynastie savojských a švýcarský herec a producent.

Životopis 
Narodil se jako syn Viktora Emanuela Savojského a jeho ženy Mariny Ricolfi Doria v Ženevě, kde jeho rodiče žili v exilu. Je vnukem italského krále Umberta II. Při křtu dostal jméno Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria di Savoia. Jako nejstarší syn přímé linie savojské dynastie je Emanuel Savojský po svém otci prvním v pořadí v následnictví hlavy dynastie. Stejně jako jeho rodiče žije ve švýcarském exilu. První návštěva Itálie mu byla umožněna až na konci roku 2002.

Jeho třetí jméno Umberto , následované jmény Ciro a Reza, (jako pocta přátelství Savojských s perským šáhem Muhammad Rezá Pahlaví, jehož synem je Kýros Rezá Pahlaví. Křtu svého vnuka se účastnil Umberto II., který však jméno svého děda, které se od sjednocení Itálie střídalo z generace na generaci se jménem Vittoria Emanuela. Přesto vnuka jmenoval knížetem piemontu, kterým sám zastával do převzetí italské koruny. Tyto skutečnosti podle některých poukazují na snahu Umberta II. o usmíření rodiny, aniž by přitom považoval narození Emanuela Filiberta za významné z dynastického hlediska. Naopak pro samotného Emanuela Filiberta, který v době křtu obdržel titul benátského prince, byla účast děda při udílení svátosti jasným dynastickým znamením a také uznáním sňatku jeho rodičů ex post.

Soukromý život 
Dne 25. září 2003 se v Římě oženil s francouzskou herečkou Clotilde Courau (* 1969). Obřad se konal v bazilice Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, v místě svatby svého pradědečka z otcovy strany. Spolu mají dvě dcery:

 1. Vittoria Savojská (* 28. 12. 2003 Ženeva)
 2. Luisa Savojská (* 16. 8. 2006 Ženeva)

Emanuel Filibert po absolvování vysoké školy studoval ještě na Ženevské univerzitě.

Otázka následnictví 
Jako syn Viktora Emanuela Savojského, následníka italského trůnu, se stává příštím v pořadí následnictví v rámci savojské dynastie, čímž zároveň vzniká dynastický nárok na pořadí následnictví italského trůnu v mužské linii. Tento nárok je však předmětem sporů ohledně následnictví kvůli jeho narození mimo italské území. Důvodem byl dlouholetý nesouhlas krále Umberta II. se sňatkem syna Viktora Emanuela s Marinou Ricolfi Dorií, který se nakonec odehrál bez ohlášení.

Dočasné ustanovení italské ústavy mu jako mužskému následníkovi dynastie Savojských, zakazovalo vstup na italskou půdu. Emanuel Filibert se však virtuálně přiblížil v letech 1995-96 jako stálý host v oblíbeném sportovním televizním pořadu italské televize „Quelli che il calcio“.

Rodokmen

Reference

Externí odkazy 
 

Emanuel Filibert
Italští šlechtici
Savojští princové
Princové z Piémontu
Švýcarští herci
Rytíři velkokříže Řádu sv. Mauricia a sv. Lazara
Velkodůstojníci Řádu svatého Karla
Nositelé Řádu svatého Alexandra Něvského
Nositelé Řádu svatého Karla
Nositelé Řádu zvěstování
Pretendenti
Italští římští katolíci
Absolventi Ženevské univerzity
Italští emigranti a exulanti
Narození v roce 1972
Narození 22. června
Narození v Ženevě
Žijící lidé
Muži